Theresa Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Theresa Creek (Nogoa River), Nebenfluss des Nogoa River in Queensland
 Theresa Creek (Walsh River), Nebenfluss des Walsh River in Queensland